Tzipora – een Hebreeuwse meisjesnaam, soms verkort tot Tzipi

Israëlische naamdraagsters 
 Tzipi Hotovely (1978), politica
 Tzipi Levine, fotomodel uit de jaren 1970
 Tzipi Livni (1958), politica (oprichtster van Hatnuah)
 Tzipi Mash'hid, zangeres
 Tzipora Obziler (1973), voormalig tennisspeelster